University Heights kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
University Heights (Iowa)
University Heights (Ohio)
Of naar:
University Heights (film)